La supercoupe des Pays-Bas 2014 () est la vingt-cinquième édition de la Supercoupe des Pays-Bas, épreuve qui oppose le champion des Pays-Bas au vainqueur de la Coupe des Pays-Bas. Disputée le  à l'Amsterdam ArenA devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le PEC Zwolle aux dépens de l'Ajax Amsterdam.

Feuille de match

Liens externes 
  Netherlands - List of Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Zwolle défait l'Ajax sur www.fr.uefa.com

2014
Face-à-face de l'Ajax Amsterdam
Football aux Pays-Bas en 2014
Football en août 2014
Compétition de football à Amsterdam